Miejscowości w USA:
 Wilbur – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Wilbur (ang. Wilbur Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie
 Wilbur (ang. Wilbur Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule